

Australie 
 , une petite ville de la Nouvelle-Galles du Sud.

États-Unis 
 , une communauté non incorporée du comté de Duplin en Caroline du Nord.
 Hallsville, une ville du comté de Boone, dans le Missouri.
 , une localité du comté de Montgomery dans l'État de New York.
 Hallsville, une ville du comté de Harrison au Texas.